Riebling bezeichnet:

 einen Ortsteil der Gemeinde Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz, siehe Riebling (Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz)
 Johann Riebling (1494–1554), evangelischer Theologe und Reformator